Pela (Grčka), drevni grad u Grčkoj
 Péla (Gvineja), grad u Gvineji
 Péla (jelo), francusko jelo
 Pela (narod), narod koji živi u kineskoj provinciji Yunnan
 Pela jezik